One Week ist der Originaltitel folgender Filme:

 Flitterwochen im Fertighaus, US-amerikanischer Kurzfilm von Buster Keaton und Edward F. Cline (1920)
 One Week – Das Abenteuer seines Lebens, kanadischer Film von Michael McGowan (2008)